Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji PTT Thailand Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Francouz Richard Gasquet, kterého v semifinále vyřadil Milos Raonic.

Soutěž dvouhry vyhrála kanadská turnajová trojka Milos Raonic po finálové výhře nad nejvýše nasazeným Čechem Tomášem Berdychem ve dvou setech 7–6 a 6–3. Kanaďan si tak po únorovém titulu na SAP Open v americkém San Jose připsal druhé turnajové vítězství sezóny a celkově pátou trofej na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (finále)
  Richard Gasquet (semifinále)
  'Milos Raonic (vítěz)
  Gilles Simon (semifinále)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Lukáš Rosol (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Thailand Open (ATP)

ATP World Tour 2013